Geeraerts est un patronyme porté notamment par : 

 François Geeraerts (1927-2008), footballeur belge ;
 Jef Geeraerts (1930-2015), écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Martin-Joseph Geeraerts (1707-1791), peintre flamand.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand